Тысья — топоним в России. Распространён в Рязанской области.

 Тысья — остановочный пункт, бывшая станция Московской железной дороги на линии Рязань — Шилово.
 Тысья — река, правый приток Оки.
 Тысья — посёлок станции в Спасском районе, входит в Собчаковское сельское поселение.